Henri Gauthier (1877-1950) est un égyptologue français.
 Henri Gauthier (1864-1945) est un historien canadien.